Astara puede referirse a:

 Astara, localidad de Azerbaiyán.
 Astara, división administrativa de Azerbaiyán.
 Astara, localidad de Irán.